Il toponimo Pilas può riferirsi a diverse località:

Pilas, distretto della Costa Rica nel cantone di Buenos Aires
Pilas, comune della Spagna nella provincia di Siviglia